A la Seu d'Urgell hi ha Sant Pere (la Seu d'Urgell)
 A la Ciutat Vella de Barcelona hi ha Sant Pere (Barcelona), que administrativament forma part del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.